La théorie des organisations selon Manuel Castells est une interprétation, une branche de la théorie des organisations globale.

Principes 

La théorie de l'ère de l'information est profondément enracinée dans la théorie des organisations. Cela peut paraître surprenant puisque Manuel Castells est peut-être plus facilement associé à l’étude de l’Internet, des villes et des régions ou des mouvements sociaux. 

Il y a deux remarques à faire sur les parallèles avec la théorie des organisations. 

Tout d’abord, Manuel Castells se voit comme reprenant le manteau de Max Weber tant dans son utilisation de la sociologie historique que dans son style théorique. 

Deuxièmement, l’économie de l’information n’est pas le résultat direct de l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). Il s’agit plutôt de la convergence de ces technologies avec un processus d’organisation en réseaux plus ancien et autonome, axé sur la flexibilité et la capacité d’adaptation en tant que mode d’organisation clé. 

C’est un changement que les théoriciens de l’organisation discutent et documentent depuis l’apparition des perspectives de systèmes ouverts dans les années 1960.

Vue d'ensemble 

Manuel Castells explique comment les années 1970 ont marqué le passage à de nouvelles formes d'organisation. Ces changements ont été parallèles à l’apparition des nouvelles technologies de l’information, mais n’en ont pas été tributaires, car ils ont été conçus pour faire face aux incertitudes économiques liées à la mondialisation croissante des échanges et aux crises structurelles du capitalisme dans les années 1970. Une entreprise en réseau se concentre sur une production plus légère et une modification des relations avec le travail. 

Les chercheurs en réseau (voir réseaux sociaux) ne semblent pas avoir adopté le cadre de Manuel Castells. Cela peut être dû à son utilisation du terme réseau de  manière plus qualitatif ou qu'il n'utilise pas la boîte à outils du réseau standard. 

Une lecture attentive de la façon dont il comprend et construit sa théorie à partir des réseaux, par opposition à une simple métaphore, révèle plus de la sympathie pour l’esprit du relationnel, et donc pour de nombreuses recherches en réseau. 

 Premièrement, les réseaux constituent l'unité principale de l'organisation sociale. Manuel Castells soutient qu'il existe une nouvelle géométrie variable qui relie l'activité économique, les États et la société. Cette géométrie variable est le réseau. . Castells invoque ainsi une série d’idées clés sur les réseaux en tant que géométrie fondamentale. 
 Deuxièmement, les réseaux sont flexibles et reconfigurables à l'infini. L'hyper-concurrence sans relâche de la production mondiale de produits de base tout au long de la chaîne d'approvisionnement et des chaînes d'approvisionnement intégrées en est un exemple. 
 Troisièmement, ils ont une logique fondamentale  liée aux significations culturelles : pour chaque réseau, la culture est intégrée dans des états binaires exclusion / inclusion. Tous les nœuds n'améliorant pas la logique de ce réseau sont bientôt découplés. Dans le méta-réseau financier mondial, les centres de production qui n'améliorent pas les rendements à court terme sont bientôt exclus ce que les nombreuses crises financières (au Mexique (1994) ; en Asie (1997-98) ; en Russie (1998) ; et maintenant aux États-Unis (2008-??) ont amplement démontré. 
 Quatrièmement, les réseaux ont des limites poreuses et mobiles telles qu'ils pourraient tout aussi bien s'adapter à l'infini.

Notes et références

Bibliographie 
 Manuel Castells, La montée de la société en réseau, L'ère de l'information: économie, société et culture Vol. 1, Oxford: Blackwell, 1996. 
 Manuel Castells, Internet Galaxy: réflexions sur Internet, les entreprises et la société, New York: Oxford University Press, 2001.

Articles connexes 
 Manuel Castells
 Théorie des organisations

Théorie des organisations
Pages avec des traductions non relues